Bonāb kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bonāb (kommunhuvudort i Iran), Östazarbaijan, 
 Shahrestān-e Bonāb, kommun, Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar